Кубок Канады по кёрлингу 2018 () проводился в городе Эстеван (провинция Саскачеван) c 5 по 9 декабря 2018 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 14-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2019, в очередном розыгрыше  2019 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2021.

Среди мужских команд победителями (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Брэда Джейкобса.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Дженнифер Джонс (в 4-й раз в своей истории выиграв Кубок; предыдущие победы были в 2007, 2011 и 2016 годах).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−6.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк 
8 декабря, 9:00

Плей-офф 

Полуфинал. 8 декабря, 14:00

Финал. 9 декабря, 19:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 8 декабря, 20:00

Финал. 9 декабря, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2018
 Официальная газета турнира «The Morning Cup» (6 выпусков; PDF)
 Видео: плейлист «2018 Home Hardware Canada Cup» (29 видео: полные записи матчей, лучшие моменты, интервью) — канал «Curling Canada» на YouTube

2018
Спорт в Канаде в 2018 году
Спортивные соревнования в Саскачеване
Декабрь 2018 года